Анастасия Чернова:
 Чернова, Анастасия Андреевна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Чернова, Анастасия Игоревна (род. 1981) — российская спортсменка (парусный спорт).
 Чернова, Анастасия (род. 1993) — украинская модель, мисс Вселенная-Украина.